El Venado eller bara Venado kan syfta på:

Geografi

Costa Rica 

 Venado, Costa Rica, Alajuela,

Mexiko 

 Venado (kommun), San Luis Potosí, 
 Venado, San Luis Potosí, 
 El Venado, Tlahuiltepa, 
 El Venado, Durango, 
 El Venado, Coahuila, 
 El Venado, Mineral de la Reforma, 
 El Venado, Santa María Tonameca, 
 El Venado, San Jacinto Tlacotepec, 
 El Venado, Magdalena Jaltepec, 
 El Venado, Michoacán de Ocampo,